Aksakow (, wiss. Transliteration ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Aksakow (1832–1903), russischer Psychologe und Spiritist
 Anatoli Gennadjewitsch Aksakow (* 1957), russischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Sergei Timofejewitsch Aksakow (1791–1859), russischer Schriftsteller
 Iwan Sergejewitsch Aksakow (1823–1886), russischer Schriftsteller und Slawophiler
 Konstantin Sergejewitsch Aksakow (1817–1860), russischer Schriftsteller und Slawophiler